GBG bezeichnet folgende Begriffe:

 Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim, ein deutsches Wohnungsbauunternehmen 
 Geschwind-Behan-Gallura-Modell, eine neurologische Hypothese
 GBG Gebäude- und Baumanagement Graz, ein Tochterunternehmen der Stadt Graz
  German Breast Group, Forschungseinrichtung zur Behandlung und Prävention von Brustkrebs in  Neu-Isenburg, siehe Gunter von Minckwitz
 GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft
 Georg-Büchner-Gymnasium (Seelze)
 Great Britain Guernsey, Kfz-Kennzeichen von Guernsey
 Guernsey-Jersey, früherer FIDE-Code für Schachspieler aus Guernsey und Jersey

Abkürzung